Publi Deci Mus I, cònsol el 340 aC 
 Publi Deci Mus II, cònsol el 312 aC, 300 aC, 297 aC i 295 aC 
 Publi Deci Mus III, cònsol el 279 aC